Europacupen i ishockey 1968/1969 startade den 17 september 1968 och avslutades den 12 oktober 1969. Turneringen vans av sovjetiska CSKA Moskva, som besegrade österrikiska KAC i finalspelet.

Första omgången

 Füssen och  Dukla Jihlava vidare direkt

Andra omgången

Tredje omgången

 Brno och  CSKA Moskva vidare direkt

Slutspel

Semifinaler

Final

Källor

 Coupe d'Europe 1968/69

1968 i Europa
1969 i Europa
1968/1969
Ishockeysäsongen 1968/1969